Бельтрами — фамилия.

Известные носители
 
 Бельтрами, Джузеппе (1889—1973) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат.
 Бельтрами, Лука (1854—1933) — итальянский архитектор, историк архитектуры.
 Бельтрами, Эудженио (1835—1900) — итальянский математик.

См. также 
 Бельтрам, Северин